

Cinema 
 Trinity – film del 2003 diretto da Gary Boulton-Brown
 Trinity – personaggio della serie cinematografica di Matrix

Geografia 
Antartide
 Trinity Peninsula – parte della Penisola Antartica
Canada
 Trinity – città di Terranova
 Trinity Bay – baia di Terranova
Stati Uniti d'America
 Trinity – città della Contea di Morgan, Alabama
 Trinity – città della Contea di Randolph, Carolina del Nord
 Trinity – census-designated place della Contea di Pasco, Florida
 Trinity – città della Contea di Trinity, Texas
 Trinity – fiume del Texas
Baliato di Jersey
 Trinity – parrocchia del Baliato di Jersey.

Giochi 
 Trinity – gioco di ruolo della White Wolf, Inc.
 Trinity – videogioco della Infocom

Musica 
 Trinity – cantante reggae giamaicano
 Trinity – gruppo musicale dance/trance attivo nei primi anni 2000
 Trinity – album di Lucky Dube del 1995
 Trinity – album dei My Dying Bride del 1995
 Trinity – album dei Slum Village del 2002
 Trinity – album dei Prototype del 2006
 Trinity – album degli Slot del 2007
 Trinity – album dei Visions of Atlantis del 2007
 Trinity – album degli AMM e John Butcher del 2008
 Trinity – singolo di 009 Sound System del 2009
 Trinity – album dei Revolution Renaissance del 2010

Televisione 
 Trinity – serie televisiva statunitense del 1998
 Trinity – serie televisiva britannica del 2009

Altro 
 Trinity – nome in codice del primo test nucleare della storia
 Trinity – ring name della wrestler Stephanie Finochio
 Trinità (Trinity) – romanzo di Leon Uris del 1976

Pagine correlate 
 Trinità
 The Trinity
 Trinity College